Imię i nazwisko Joe Lynch nosili lub noszą m.in.:
 Joe Lynch (1898-1965) – amerykański bokser, zawodowy mistrz świata wagi koguciej
 Joe Lynch (1925-2001) – irlandzki aktor
 Joe Lynch – amerykański reżyser filmowy i aktor